Гречин:
 Олисей Гречин — новгородский иконописец в XII—XIII веках.
 Гречин, Андрей Владимирович (род. 1987) — российский пловец.

См. также 
 Гречина